Memoria (lat. paměť, památka) může být:

 liturgická památka – liturgický den nejnižšího stupně
 Memoria (hudební skupina) – česká rocková skupina
 Memoria (film, 2015) – film z roku 2015
 Memoria (film, 2021) – film z roku 2021, vítěz Ceny poroty na festivalu v Cannes
 The Dark Eye: Memoria – počítačová hra z roku 2013